Meenk (merk) - merk van snoep en geneesmiddelen
 Meenk (boerderij) - boerderij en rijksmonument in Winterswijk
 Meenkmolen - korenmolen in de gemeente Winterswijk, vernoemd naar bovenstaande boerderij

 Eddy Meenk - trompettist